Благоро́дная у́лица:

 Благородная улица (Ростов-на-Дону)
 Благородная улица (Уфа)